

Géographie 

 Pyrénées : chaîne montagneuse séparant la France et l’Espagne.
 Pyrenees : région de colline  en Australie.
 Pyrénées : station du métro de Paris sur la ligne 11.
 Pyrénées : race caprine française originaire des Pyrénées.
 Pyrénées : revue trimestrielle publiée par l'association des Amis du Musée pyrénéen de Lourdes, depuis 1896.

Voir aussi

Lieux géographiques 
 Parc national des Pyrénées : parc national français.
 Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises : un parc naturel régional en France
 Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : un parc naturel régional en France
 Pyrénées-Atlantiques : département français (le 64).
 Hautes-Pyrénées : département administratif français (le 65).
 Pyrénées-Orientales : département administratif français (le 66).
 Midi-Pyrénées : ancienne région administrative française.
 Pays des Pyrénées : 14 pays, au sens aménagement du territoire, dans la zone pyrénéenne française.
 Montes Pyrenaeus : chaîne montagneuse sur la Lune.

Animaux 
 Berger des Pyrénées : race de chien.
 Chien de montagne des Pyrénées : race de chien.
 Desman des Pyrénées : mammifère de la famille des talpidés.

Labels 
 Tomme des Pyrénées, label de qualité et Indication géographique protégée (IGP) pour fromage au lait de vache, cru ou pasteurisé, produit et affiné dans les Pyrénées.

Presse 
 Pyrénées Magazine : revue bimestrielle publiée par les éditions Milan à Toulouse, depuis 1989.
 la République des Pyrénées : journal quotidien des Pyrénées-Atlantiques.
 Éclair Pyrénées : journal quotidien des Pyrénées-Atlantiques.
 la Nouvelle République des Pyrénées : journal quotidien des Hautes-Pyrénées.
 La Semaine des Pyrénées : hebdomadaire des Hautes-Pyrénées.

Histoire 
 Traité des Pyrénées : traité de paix signé (en 1659) entre l'Espagne et la France, à l'issue de la guerre de Trente Ans. Il contient un accord sur la frontière franco-espagnole (voir aussi Traité de Bayonne).

Autres 
 Pyrenees : des montagnes russes de Parque España-Shima Spain Village au Japon.